Жан Ру (5 марта 1876 года, Женева — 1 декабря 1939 года, Базель) — швейцарский герпетолог.

Биография 
Он учился в Женевском университете, закончил докторскую диссертацию в 1899 году. Его ранние исследования включали исследования простейших и последипломную работу в Берлине, он стал куратором в музее естественной истории в Базеле. Здесь он провёл анализ герпетологических образцов, собранных Фрицем Мюллером, его предшественником в Базеле.

В 1907-1908 годах вместе с Хуго Мертоном он проводил научные исследования на островах Ару и Кей, а в 1911-1912 годах с Фрицем Саразином он посетил Новую Каледонию и острова Луайоте. В результате последней экспедиции он опубликовал с Саразином крупную работу под названием «Новая Каледония». Исследования в Новой Каледонии и на островах Луфйоте». С 1904 по 1939 год он написал более 35 научных работ по герпетологическим темам, в частности тщательно изучил коллекции рептилий и амфибий из Африки, Южной Америки, Индонезии, Новой Гвинеи и других частей мира. Впервые он описал около 25 видов сцинков, ящериц и змей. Позднее он писал также о ракообразных, рыбах и млекопитающих.

В 1934 году Хайни Хедигер назвал в честь Ру вид сцинка из Новой Ирландии Lipania rouxi.

Труды 
 Les Reptiles de la Nouvelle-Caledonie et des Îles Loyalty (с Фрицем Саразином), 1913
 Nova Caledonia. Forschungen in Neu-Caledonien und auf den Loyalty-Inseln. Recherches scientifiques en Nouvelle-Calédonie et aux iles Loyalty. A. Zoologie (1913) A. Zoologie, Band I.
 Nova Caledonia. Forschungen in Neu-Caledonien und auf den Loyalty-Inseln. Recherches scientifiques en Nouvelle-Calédonie et aux iles Loyalty. A. Zoologie (1915) A. Zoologie, Band II.
 Mollusques terrestres de la Nouvelle-Calédonie et des îles Loyalty. CW Kreidel, 1923. (совместно с Филиппе Дауценбергом и Фрицем Саразином)
 Crustacés décapodes d'eau douce de la Nouvelle-Calédonie par Jean Roux. CW Kreidel, 1926.

Примечания

Литература 
 Kraig Adler, John S. Applegarth, Ronald Altig: Contributions to the History of Herpetology. (= Contributions to herpetology. 5). Society for the Study of Amphibians and Reptiles, 1989, ISBN 0-916984-19-2, S. 76
 Bo Beolens, Michael Watkins & Michael Grayson: The Eponym Dictionary of Reptiles, JHU Press, 2011, ISBN 9781421402277, S. 227

Герпетологи
Зоологи Швейцарии
Похороненные на кладбище Ам Хёрнли
Выпускники Женевского университета